NorthernBlues Music est un label blues Canadien. Le label a été créé en 2001.

Artistes produits 

 Archie Edwards
 Brian Blain
 Carlos del Junco
 Chris Beard
 Dan Treanor & Frankie Lee
 David Jacobs-Strain
 Doug Cox & Sam Hurrie
 Eddie Turner
 Glamour Puss
 James Cohen
 Janiva Magness
 John & The Sisters
 Johnny Jones
 JW-Jones Blues Band
 Kevin Breit
 Mem Shannon
 Otis Taylor
 Paul Reddick
 Taxi Chain
 Toni Lynn Washington
 Watermelon Slim

Lien externe 
  Site Officiel

Label discographique ayant son siège au Canada
Label de blues